Ernesto Mayz Vallenilla – filosofo venezuelano
 Gregory Vallenilla – cestista venezuelano
 Keydomar Vallenilla – sollevatore venezuelano
 Luis Vallenilla – ex calciatore venezuelano, difensore